Я буду рядом:

 «Я буду рядом» I'll Be There (2003 film) — британский фильм 2003 года выпуска.
 «Я буду рядом» I'll Be There (2010 film) — филиппинский фильм 2010 года выпуска.
 «Я буду рядом» — российско-украинский фильм 2012 года выпуска режиссёра Павла Руминова.
 «Я буду рядом» — российский фильм 2013 года выпуска режиссёра Павла Игнатова.